Potterville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Potterville (Georgia)
 Potterville (Michigan)
 Potterville (New York)
 Potterville (Pennsylvania)
 Potterville (Rhode Island)

Siehe auch:
 Pottersville